Открытый чемпионат Австралии 2002 — 90-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

Томас Йоханссон выиграл свой первый титул Большого шлема в мужском одиночном разряде. Дженнифер Каприати успешно защитила свой титул в женском одиночном разряде, победив в финале трехкратную победительницу чемпионата Австралии Мартину Хингис.
 
В 2002 году матчи основных сеток прошли с 14 по 27 января 2002 года и привлекли 518 248 зрителей.

Соревнование традиционно открывало сезон турниров серии в рамках календарного года.
В 2002 году Kia Motors начала спонсорство Australian Open, заменив Ford.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Андре Агасси
 в женском одиночном разряде —  Дженнифер Каприати
 в мужском парном разряде —  Йонас Бьоркман и  Тодд Вудбридж
 в женском парном разряде —  Серена Уильямс и  Винус Уильямс
 в смешанном парном разряде —  Корина Морариу и  Эллис Феррейра

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Томас Йоханссон обыграл  Марата Сафина со счётом 3-6, 6-4, 6-4, 7-6(7-4).
 Томас Йоханссон выиграл 1-й, и единственный, титул Большого шлема и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Дженнифер Каприати обыграла  Мартину Хингис со счётом 4-6, 7-6(9-7), 6-2.
 Дженнифер Каприати выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации. Это был ее 3-й (и последний) титул чемпиона Большого шлема в карьере, и ее 2-й титул Открытого чемпионата Австралии.

Мужчины. Парный турнир 

 Марк Ноулз /  Даниэль Нестор обыграли  Микаэля Льодра /  Фабриса Санторо со счётом 7-6, 6-3.
 Впервые в мужском парном разряде команде нужно выиграть только два сета, чтобы выиграть матч. Ранее парам требовалось выиграть три сета, чтобы выиграть матч.

Женщины. Парный турнир 

 Мартина Хингис /  Анна Курникова обыграли  Даниэлу Гантухову /  Аранчу Санчес Викарио со счётом 6-2, 6-7(4-7), 6-1.

Микст 

 Даниэла Гантухова /  Кевин Ульетт обыграли  Паолу Суарес /  Гастона Этлиса со счётом 6-3, 6-2.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 
 Clément Morel обыграл  Тодда Рида со счётом 6-4, 6-4.

Девушки. Одиночный турнир 
 Барбора Стрыцова обыграла  Марию Шарапову со счётом 6-0, 7-5.

Юноши. Парный турнир 
 Ryan Henry /  Тодд Рид обыграли  Флорина Мерджа /  Хорию Текэу (отказ).

Девушки. Парный турнир 
 Хисела Дулко /  Анжелик Виджайя обыграли  Светлану Кузнецову /  Matea Mezak со счётом 6-2, 5-7, 6-4.

См. также 
 ATP Тур 2002
 WTA Тур 2002
 Юниорский тур ITF 2002

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF

Примечания 

Австралия
Теннис
Январь 2002 года
2002